Первая лига Белоруссии по футболу 2021 — 31-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги.

Регламент 
Из-за того, что сразу несколько команд прекратили существование, на старт турнира вышли лишь 12 клубов. По этой же причине пришлось остановиться на непривычном формате проведения соревнований - в три круга. В третьем круге хозяева поля определялись согласно жеребьевки. 

Команды, занявшие 1-е и 2-е место, получают право на выход в Высшую лигу. Команда, занявшая 3-е место, сыграет переходные матчи с 14-й командой высшей лиги. Победитель переходных матчей получит право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги сезона-2022. Напрямую из первой лиги никто не вылетает.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие первую лигу 
  «Спутник» (1-е место, выход в Высшую лигу)
  «Гомель» (2-е место, выход в Высшую лигу)
  «Сморгонь» (6-е место, выход в Высшую лигу, в связи с ликвидацией футбольного клуба Городея)
  «Ошмяны-БГУФК» (клуб расформирован)
  «Химик» (клуб расформирован)
  «Смолевичи» (отказ от участия, в связи со сложным финансовым положением)
  «Гранит» (отказ от участия, в связи со сложным финансовым положением)

Клубы, пополнившие первую лигу 
  «Белшина» (15-е место в высшей лиге)
  «Смолевичи» (16-е место в высшей лиге)
  «Днепр-Могилёв» (1-е место, повышение из Второй лиги)
  «Шахтёр Петриков» (2-е место, повышение из Второй лиги)
  «Барановичи» (4-е место, повышение из Второй лиги)

Клубы-участники

Стадионы

Тренеры и капитаны команд

Иностранные игроки 
Из статуса легионера выведены футболисты, которые постоянно проживали в Беларуси и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста. Ранее исполком АБФФ принял решение не считать россиян, а также иностранных студентов белорусских ВУЗов легионерами в чемпионате страны.

Турнирная таблица

Статистика сезона

Бомбардиры

Гол+пас

Ассистенты

Сухие матчи (вратари)

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2021
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2021
 Кубок Белоруссии по футболу 2020/2021

Примечания 

Первая лига Белоруссии по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021
Спорт в Белоруссии в 2021 году